Un Thaïlandais est un habitant ou une personne originaire de la Thaïlande.
 Le thaïlandais ou thaï est une langue d'Asie du Sud-Est.